България участва на зимните олимпийски игри в Санкт Мориц през 1948 година, като това е втората зимна олимпиада, на която страната взима участие.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Мъже комбинация

Ски бягане 
Мъже

Северна комбинация 
Състезания:
 18 км ски бягане
 ски скокове нормална шанца

Източници 
  
 Olympic Winter Games 1948, full results by sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри